Burg Mərdəkan steht für:

 Viereckige Burg Mərdəkan, Burg in Mərdəkan, Aserbaidschan
 Runde Burg Mərdəkan, Burg in Mərdəkan, Aserbaidschan